Ruta 10 steht für
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 10 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Paraguay, siehe Ruta 10 (Paraguay)
 eine Fernstraße in Uruguay, siehe Ruta 10 (Uruguay)